

Persone 
 Alan Watts – filosofo inglese
 André Watts – pianista statunitense
 Armani Watts – giocatore di football americano statunitense
 Armon Watts – giocatore di football americano statunitense
 Bill Watts – ex wrestler, imprenditore, produttore televisivo e booker di wrestling statunitense
 Brandon Watts – giocatore di football americano statunitense
 Brian Watts – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Caleb Watts – calciatore australiano, con cittadinanza britannica
 Charlie Watts – batterista britannico
 Chris Watts – supervisore agli effetti visivi statunitense
 Dane Watts – ex cestista statunitense
 Duncan J. Watts – scienziato australiano
 Dylan Watts – calciatore irlandese
 Eric Watts – wrestler statunitense
 George Frederic Watts – pittore e scultore inglese
 Glyn Watts – ex danzatore su ghiaccio britannico
 Gregory Watts – ex calciatore britannico
 Isaac Watts – teologo, compositore e poeta britannico
 Ivo Watts-Russell – produttore discografico e musicista britannico
 Jared Watts – ex calciatore statunitense
 Jeff "Tain" Watts – batterista jazz statunitense
 John Watts Young – astronauta statunitense
 Jon Watts – regista, sceneggiatore, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
 Jonathan Watts – giornalista britannico
 Justin Watts – cestista statunitense
 Naomi Watts – attrice britannica naturalizzata australiana
 Peter Watts – tecnico del suono e road manager britannico
 Quincy Watts – ex atleta statunitense
 Ralph Watts – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo canadese
 Reid Watts – slittinista canadese
 Robert Watts – artista statunitense
 Ron Watts –  ex cestista statunitense
 Samuel Watts – ex cestista statunitense
 Slick Watts – ex cestista statunitense
 Stan Watts – allenatore di pallacanestro statunitense
 Stephen Watts Kearny – militare statunitense

Altro 
 1798 Watts – asteroide della fascia principale
 Watts – cratere lunare
 Watts – quartiere di Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America
 Watts – comune dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 David Watts